Сан-Жуа́н (, «святий Іван») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-дел-Рей

Сан-Жуан-да-Білатурраза
 Сан-Жуан-Даспі

Сан-Жуан (Лісабон) — парафія.

 Сан-Жуан-да-Мадейра
 Сан-Жуан-да-Пешкейра
 Сан-Жуан-да-Таля — парафія.
 Сан-Жуан-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Жуан-даш-Лампаш — парафія.
 Сан-Жуан-де-Баштусу — парафія.
 Сан-Жуан-де-Бріту — парафія.
 Сан-Жуан-де-Вер — парафія.
 Сан-Жуан-де-Деуш — парафія.
 Сан-Жуан-де-Лоре — парафія.
 Сан-Жуан-де-Лоре і Фроссуш
 Сан-Жуан-де-Овар — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Кампу — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Пезу — парафія.
 Сан-Жуан-де-Рей — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Соту — парафія.
 Сан-Жуан-душ-Калдейрейруш — парафія.
 Сан-Жуан-душ-Монтеш — парафія.